Pulcer ist der Familienname folgender Personen:

 Bogdan Pulcer, deutscher Eiskunstläufer
 Petr Pulcer (* 1985), tschechischer Naturbahnrodler

Siehe auch:
 Pulzer